Bartholomä oder Bartholomae steht für:
 Bartholomä, Gemeinde in Baden-Württemberg
 St. Bartholomä (Königssee), Wallfahrtskapelle in Schönau am Königssee in Bayern
 Sankt Bartholomä (Steiermark), Gemeinde in Österreich
 Bartholomäberg, Gemeinde in Vorarlberg, Österreich
 Bartholomä, deutscher Name von Bartolomeu (Ort), Ort in Rumänien

Personen:
 Bartholomä Herder (1774–1839), deutscher Verleger
 Christian Bartholomae (1855–1925), deutscher Indologe
 Fritz Bartholomae (1886–1915), deutscher Ruderer
 Hubert Bartholomae (* 1957), deutscher Tontechniker und Komponist
 Joachim Bartholomae (* 1956), deutscher Soziologe und Schriftsteller
 Willi Bartholomae (1885–??), deutscher Ruderer
 William Bartholomae (1893–1964), US-amerikanischer Segler

Siehe auch:
 Bartholomäus
 Bartolomé
 Bartholomaes Gesetz, von Christian Bartholomae 1882 formuliertes Lautgesetz